Ultra Low Emission Bike, type motorfiets
Union des Ligues Européennes de Basket, Europese belangenvereniging van landelijke basketorganisaties
ULEB Cup, Europees basket league